Николай Константинович Борщевский (12 января 1965, Томск) — советский и российский хоккеист; тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Олимпийский чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле.

Биография 
Воспитанник томского (ДЮСШ № 4) и минского («Юность») хоккея, в первенствах СССР дебютировал в составе минского «Динамо». Успешно выступал за московские «Динамо» и «Спартак», став многократным призёром чемпионата страны. В «Спартаке» и на Олимпиаде-1992 играл в тройке с Болдиным и Прохоровым.

В 1992 году начал выступления в НХЛ и в дебютном сезоне стал одним из наиболее результативных игроков «Торонто» (74 очка, 34 заброшенных шайбы), однако последующим успехам в НХЛ помешали травмы.

Вернувшись в Европу, недолго выступал в Германии, затем провёл ещё два сезона за «Спартак» и завершил игровую карьеру.

Несколько лет работал в собственной хоккейной школе в Онтарио.

Семья 
Жена Елена, двое сыновей (Валерий и Ник).

Тренерская карьера 
 ХК «Локомотив-2» (2005—2006, 2008—2009) — главный тренер
 ХК «Локомотив» (2007—2008, 2012—2013) — ассистент главного тренера
 ХК «Атлант» (2009—2010) — главный тренер
 ХК «Атлант» (2010—2012) — ассистент главного тренера
 ХК «СКА» (2014—2015) — ассистент главного тренера
 ХК «Салават Юлаев» (2015—2017) — ассистент главного тренера
 ХК «Амур» (2018—2019) — главный тренер
 ХК «Амур» (2019—2021) — вице-президент
 ХК «Локомотив» (2021—н.в.) — ассистент главного тренера

Достижения 
 «Объединённая команда»

 Олимпийский чемпион: 1992

 «Динамо» Москва

 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1984/85, 1985/86, 1986/87
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1987/88

 «Спартак» Москва

 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1990/91
 Бронзовый призёр чемпионата СНГ: 1991/92

 молодёжная и юниорская сборная СССР

 Победитель молодёжного чемпионата мира: 1984
 Победитель юниорского чемпионата Европы: 1983
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата Европы: 1982

 личные

 Лучший снайпер чемпионата СНГ: 1991/92 (25 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата России: 1996/97 (44 очка)
 Включён в символическую сборную молодёжного чемпионата мира: 1984
 Включён в символическую сборную юниорского чемпионата Европы: 1983

Ссылки 
 Страничка на сайте www.spartak-history.ru 
 Олимпийский чемпион Николай Борщевский: С разрывом селезёнки отыграл три смены 

Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Заслуженные мастера спорта СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Тренеры ХК «Атлант»
Тренеры ХК «Локо»
Тренеры ХК «Амур»